Lessing kan syfta på bland andra:

 Carl Friedrich Lessing (1808–1880), tysk målare
 Carl Robert Lessing (1827–1911), tysk förläggare (Vossische Zeitung) 
 Christian Friedrich Lessing (1809–1862), tysk läkare och botaniker
 Doris Lessing (1919–2013), brittisk författare och nobelpristagare
 Ferdinand Lessing (1882–1961), tysk sinolog
 Gottfried Lessing (1914–1979), tysk jurist och diplomat
 Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781), tysk författare, litteraturteoretiker, framstående företrädare för upplysningstiden
 Johann Gottfried Lessing (1693–1770), tysk luthersk teolog
 Julius Lessing (1843–1908), tysk konsthistoriker och museichef
 Karl Gotthelf Lessing (1740–1812), tysk dramatiker
 Otto Lessing (1846–1912), tysk bildhuggare och målare
 Roland Lessing (född 1978), estnisk skidskytt
 Theodor Lessing (1872–1933), tysk filosof och publicist

Tyska efternamn